Па́вел Счастли́вый (Па́вел Ще́нсный, , год рождения неизвестен, умер в 1610) — польский архитектор, известный львовский строитель эпохи Ренессанса, по происхождению итальянец.

С 1582 года был цехмистром львовского цеха каменщиков. Его строения во Львове:

  синагога «Золотая роза» (1580—1582),
 Львовская иезуитская коллегия,
 жилые дома Марка Нахмановича и Исаака Сюскюндовича в еврейском квартале и другие здания.

С 1592 года жил в Жолкве, где с 1601 года был бургомистром. Здесь по его проектам были построены Жолковский замок (1596—1630), Костёл Святого Лаврентия  и ряд других сооружений.

Литература 

 Энциклопедия украиноведения.
 Мистецтво України: Біографічний довідник / За редакцією А. В. Кудрицького. — К., 1997. — С. 664.

Персоналии по алфавиту
Умершие в 1610 году
Архитекторы Украины
Архитекторы Польши
Архитекторы Львова